Personen
Agata Oleksiak, ook bekend als Olek - Pools-Amerikaans kunstenaar, doorgaans aangeduid met haar pseudoniem "Olek"
Olek Czyż - Pools basketbal-speler
Aleksander Krupa, ook bekend als Olek Krupa - Pools acteur
Alfred Olek - Pools voetballer

Plaatsen
Olek (Koejavië-Pommeren)